El término Ecobici puede hacer referencia:

a EcoBici, el sistema de bicicletas públicas de la ciudad de Buenos Aires;
a Ecobici, el sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de México.